Cerese ima više značenja:
 Cerese, Genoa
 Cerese, Mantua